Artola ist der Familienname folgender Personen:

 Héctor Artola (1903–1982), uruguayischer Tangokomponist und Arrangeur, Pianist, Bandoneonist und Bandleader
 Juan Artola (* 1939), spanischer Fußballspieler
 Michel Artola (1882–??), französischer Reitsportler
 Pedro María Artola (* 1948), spanischer Fußballspieler
 Silvia Artola (* 1985), nicaraguanische Gewichtheberin